Onderdistrict in Indonesië
 Losari (Brebes), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Losari (Cirebon), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Losari (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Losari (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Losari (Sumowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Losari (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Losari (Rawalo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Losari (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Losari (Tlogomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Losari (Ploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Losari (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java